Le mot chlorite a deux significations distinctes :
 en chimie, un chlorite est un sel de l'acide chloreux HClO, et l'ion chlorite ClO en est la base conjuguée ;
 en minéralogie, une chlorite est un phyllosilicate appartenant au groupe 71.04.01 de la classification de Dana.